Menos um Irmão, Chega Disso 1991, é o primeiro Álbum de estúdio do cantor de Rap Ndee Naldinho. Contém 8 Faixas.

Faixas

Lado A
Menos um Irmão Chega Disso
Menos um Irmão Chega Disso (Instrumental)
E Essa Mulher? De Quem É?
Um Dançante Legal

Lado B
Nosso Rap
Eu Preciso de Você
President
Samba Rock I

Créditos
 Ndee Naldinho - Rapping
 DJ Malcom X - Samples e Scratches

Álbuns de 1991
Álbuns de Ndee Naldinho